Donske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Donske

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Donske (Simferopol)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Donske (Beresiwka)

siehe auch:
 Donskoje

uk:Донське